Santi Giovanni e Paolo (Rome), een basiliek in Rome
Santi Giovanni e Paolo (Venetië), een basiliek in Venetië

of naar de Heiligen aan wie deze basilieken zijn gewijd:

Johannes en Paulus